

Geografia
Regno Unito
 Colton – parrocchia civile del Cumbria
 Colton – area della City of Leeds
 Colton – parrocchia civile dello Staffordshire
 Colton – villaggio e parrocchia civile del North Yorkshire
Stati Uniti d'America
 Colton – città della Contea di San Bernardino, California
 Colton – città della Contea di Minnehaha, Dakota del Sud
 Colton – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Colton – città della Contea di Whitman, Washington

Onomastica
 Colton – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Gardner Quincy Colton – inventore, dentista e showman statunitense